Can Mates (Amer), casa a la Selva
 Can Mates (Sant Cebrià de Vallalta), masia al Maresme
 Can Mates (Sant Cugat del Vallès), edifici al Vallès Occidental
 Can Mates (Santa Maria del Camí), possessió a Mallorca
 Can Matas (Sant Andreu de Llavaneres), masia al Maresme
 Can Matas (Tiana), masia al Maresme
 Turó de Can Mates, indret a Sant Cugat del Vallès